Nocturne steht für:

 Nocturne (Musik), eine musikalische Form
 eine Stilrichtung der Malerei, siehe Nachtstück
 Nocturne (Computerspiel), US-amerikanisches Action-Adventure
 Nocturne (Band), US-amerikanische Rockband
 Nocturne Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 Nocturne (Lied), Siegerlied beim Eurovision Song Contest 1995 von Secret Garden

Filme:
 Nocturne (1946), US-amerikanischer Spielfilm von Edwin L. Marin (1946)
 Nocturne (1980), Kurzfilm von Lars von Trier
 Nocturne (2004), Schweizer Spielfilm von Riccardo Signorell
 Nocturne (2020), US-amerikanischer Horrorfilm von Zu Quirke

Sport:

 Nocturne: Im Pétanque ein Turnier, das nachts (unter Flutlicht) gespielt wird

Siehe auch:
 Nocturna
 Nocturnal
 Nocturnes